Les mots guttatus, guttata et guttatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « tacheté, moucheté ».

En taxonomie, les mots guttatus, guttata et guttatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales (surtout des animaux). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : guttatus, guttata, guttatum.

Notes et références 

Épithète spécifique